Пертоминское сельское поселение или муниципальное образование «Пертоминское» — муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Приморского муниципального района Архангельской области России.

Соответствует прежним административно-территориальным единицам в Приморском районе — Пертоминскому сельсовету, Летне-Золотицкому сельсовету и Лопшеньгскому сельсовету.

Административный центр — посёлок Пертоминск. Адрес: 163540, Архангельская область, Приморский район, п. Пертоминск, ул. Беломорская, д. 2.

География 

Пертоминское поселение находится на Летнем берегу Онежского полуострова, на северо-западе Архангельской области. Граничит с Лопшеньгским сельским поселением на западе, Покровским сельским поселением Онежского района на юге и городским округом Северодвинск на востоке.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2004 году

В 2015 году в состав Пертоминского сельского поселения были включены населённые пункты двух упразднённых муниципальных образований: Летне-Золотицкого и Лопшеньгского сельских поселений согласно Закону Архангельской области от 28 мая 2015 года № 289-17-ОЗ.

С 1940 года до 1958 года существовал Беломорский район, центром которого в 1943—1958 был Пертоминск.

В историю вошла историческая оборона Пушлахты от интервентов в 1854 году во время Крымской войны.

Население

Состав 
В состав Пертоминского сельского поселения входят:
 Красная гора
 Летний Наволок
 Летняя Золотица
 Лопшеньга
 Луда
 Маяк Орловский
 Маяк Унский
 Маяк Чесменский
 Остров Жижгин
 Пертоминск
 Пушлахта
 Уна
 Яреньга

См. также 
 Список населённых пунктов Приморского района Архангельской области
 Административно-территориальное деление Архангельской области
 Ухт-Наволок

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области»  (редакция 2004 года )
 Историческая справка — Администрация муниципального образования Приморский муниципальный район 
 Унский сельсовет, Красногорский сельсовет (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах) 
 Яреньгский сельсовет, Красногорский сельсовет (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах) 
 Летне-Золотицкий сельсовет (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах) 
 Дураковский сельсовет (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах) 
 Пертоминск — между прошлым и будущим 
 Куда бы меня ни бросала судьба, снятся мне белые ночи и унская наша губа!

Карты 
 Топографическая карта Q-37-27_28. (Пертоминск и Красная гора)
 Топографическая карта Q-37-33_34. (Уна и Луда)

Сельские поселения Архангельской области
Муниципальные образования Приморского района Архангельской области